Dubus ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Dubus (1936–1999), US-amerikanischer Schriftsteller
 Andre Dubus III (* 1959), US-amerikanischer Schriftsteller
 Éric Dubus (* 1966), französischer Mittel- und Langstreckenläufer

DUBUS steht für:
 DUBUS, eine deutsche Amateurfunk-Zeitschrift